Aurelio González Benítez (Luque, Paraguai, 1905 - 1997), futbolista paraguaià
 Aurelio González Isla (Barcelona, 1916 - 2009), enginyer, dissenyador de ports i president de la Federació Catalana de Vela
 Aurelio González López (Barcelona, 1967), filòsof i novel·lista

 Aurelio González Ovies (Bañugues, 1964), escriptor i poeta asturià
 Aurelio González Puente (Turtzioz, 1940), ciclista basc